Het seizoen 1991/92 van de Nederlandse Eredivisie was het 36ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren N.E.C. en sc Heerenveen gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen De Graafschap en VVV.

PSV werd voor de tweede keer op rij landskampioen. VVV en De Graafschap degradeerden rechtstreeks en FC Den Haag degradeerde door verlies in een dubbel promotie-/degradatieduel met Go Ahead Eagles.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.460.250 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8040 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1991/92